Claire Duysburgh, Belgisch feministe
 Louis Duysburgh, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam